Сен-Мартен-д'Юрьяж () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. Входит в состав кантона Домен. Округ коммуны — Гренобль.

Код INSEE коммуны — 38422. Население коммуны на 1999 год составляло 4 794 человека. Населённый пункт находится на высоте от 320  до 2 200  метров над уровнем моря. Муниципалитет расположен на расстоянии около 490 км юго-восточнее Парижа, 105 км юго-восточнее Лиона, 10 км юго-восточнее Гренобля. Мэр коммуны — Брюно Мюрьенн, мандат действует на протяжении 2008—2014 гг.

Динамика населения (INSEE):

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Общие данные о коммуне Сен-Мартен-д'Юрьяж